Osoby o tym nazwisku:
 Jan Tyranowski – polski krawiec, mistyk
 Mariusz Tyranowski – polski koszykarz